RGS est un sigle qui peut faire référence à :
 Royal Geographical Society ;
 référentiel général de sécurité, en France un référentiel relatif aux échanges électroniques entre usagers et administrations ;
 code AITA de l'Aéroport de Burgos, Espagne.

Sigle de 3 caractères